Reẕvānshahr kan syfta på följande platser:

Iran 

 Reẕvānshahr (kommunhuvudort i Iran), Gilan, 
 Shahrestān-e Reẕvānshahr, kommun, Gilan, 

Robotskapade Iranförgreningar